István Sofron (né le  à Miercurea Ciuc en Roumanie) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2006 avec le Fehérvári Titánok dans la Borsodi Liga. La saison suivante, il intègre l'effectif de l'Alba Volán Székesfehérvár qui évolue dans l'EBEL, l'élite autrichienne. Il a remporté à plusieurs reprises le championnat de Hongrie.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Championnats du monde 
 2011 : termine meilleur buteur de la division 1 groupe A.
 2011 : nommé meilleur attaquant de la division 1 groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Fehérvári Titánok ||Borsodi Liga || 30 || 17 || 7|| 24|| || || || || ||
|-
| 2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 38|| 2|| 3|| 5|| 34|| || || || ||
|-
|2007-2008 ||Alba Volán Székesfehérvár||Borsodi Liga|| 10|| 3|| 2|| 5|| 30|| 9|| 5|| 0|| 5|| 8 
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 5|| 9|| 14|| 62|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 10|| 1|| 4|| 5|| 20
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 53|| 11|| 14|| 25|| 58|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 7|| 4|| 2|| 6|| 4 
|-
| 2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 50|| 23|| 19|| 42|| 84|| || || || || 
|-
|2010-2011 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || || || || || || 7|| 7|| 4|| 11|| 8 
|-
| 2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 50|| 31|| 21|| 52|| 76|| 6|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
| 2012-2013 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 53|| 19|| 24|| 43|| 49|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2013-2014 || Krefeld Pinguine || DEL || 48|| 8|| 13|| 21|| 57|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Krefeld Pinguine || DEL || 47|| 10|| 13|| 23|| 110|| 2|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2015-2016 || Krefeld Pinguine || DEL || 27 ||2 ||5 || 7|| 20|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2015-2016 || Klagenfurter AC || EBEL|| 11|| 1|| 1|| 2|| 10||5 || 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2016-2017 || Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL || 49|| 15|| 15|| 30|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Thunder de Wichita || ECHL || 25|| 4|| 8|| 12|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || EC Villacher SV ||EBEL || 16|| 5|| 3|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL || 37|| 7|| 14|| 21|| 23|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020 || MAC Újbuda || Extraliga slovaque || 54|| 24|| 24|| 48|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || MAC Újbuda || Erste Liga || 23|| 19|| 16|| 35|| || 5|| 3|| 0|| 3|| 
|-
| 2021-2022 || SC Csíkszereda || Liga Națională || 16|| 14|| 17|| 31|| 43|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2021-2022 || SC Csíkszereda || Erste Liga || 33|| 22|| 27|| 49|| 59|| 15|| 14|| 6|| 20|| 12 
|-
| 2022-2023 || SC Csíkszereda || Liga Națională || || || || || ||
|-
| 2022-2023 || SC Csíkszereda || Erste Liga || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior D1B|| 5|| 3|| 7|| 10 || 6|| +4|| align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2010 || align="left"|Championnat du monde D1B|| 5|| 0|| 4|| 4 ||2 || +4|| align="left"|
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde D1|| 4|| 6|| 4|| 10|| 0|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| -4|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| +1||align="left"|  Médaille de bronze de la division 1 groupe A
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 0|| 3|| 0|| -1||align="left"| Cinquième place de la division 1 groupe A

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Miercurea Ciuc
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du EC Klagenfurt AC